Daddy's Home (film uit 2010), een Amerikaanse thriller uit 2010
 Daddy's Home (film uit 2015), een Amerikaanse komische film uit 2015
 Daddy's Home (album van Big Daddy Kane), een muziekalbum van Big Daddy Kane
 Daddy's Home (album van St. Vincent), een muziekalbum van St. Vincent
 Daddy's Home (album van Sirr Mix-a-Lot), een muziekalbum van Sir Mix-a-Lot
 Daddy's Home (nummer), een nummer van Shep and the Limelites, later gecoverd door Cliff Richard
 Hey Daddy (Daddy's Home), een nummer van Usher